Reactivering is letterlijk het opnieuw actief maken. Het begrip wordt daarom in veel verschillende contexten gebruikt:
 Reactivering (infrastructuur): het opnieuw in gebruik nemen van een openbaarvervoerverbinding
 Reactivering (behandeling): het opnieuw of beter mobiel of zelfstandig maken van met name ouderen, of het verbeteren van het lichamelijk functioneren van COPD-patiënten. Het onderscheid met revalidatie is niet altijd scherp te maken.
 Reactivering (aandoening): het opnieuw actief worden van bijvoorbeeld een sluimerende virusinfectie, waarbij opnieuw klachten optreden.